Zarathustra steht für:
 Zarathustra, iranischer Religionsstifter, Priester und Philosoph
 Zarathustra (Band, 1969), deutsche Prog-Rock-Band der 1970er-Jahre aus Hamburg
 Zarathustra (Band, 1980), deutsche Prog-Rock-Band der 1980er-Jahre aus Biedenkopf (Hessen)
 Zarathustra (Band, 1996), deutsche Black-Metal-Band der 1990er-Jahre, Solingen
 Song of Zarathustra (Band. 1997), US-amerikanische Screamo-Band der 1990er-Jahre, Sioux City, USA
 Zarathustra (Band, 2007), südafrikanische Avantgarde-Band der 2000er-Jahre, Kapstadt
 Zara-Thustra, deutsche Neo-Klassik-Band der 1980er-Jahre aus München
 Zarathustra-Gläser, eine von Peter Behrens entworfene Trinkglasserie mit rubinroten Füßen

Siehe auch:
 Also sprach Zarathustra (Begriffsklärung)